Steinbruchbach  ist ein Gewässername:

 Steinbruchbach (Rötschbach), rechter Zufluss des Rötschbaches bei Augraben, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Steinbruchbach (Schoberbach), linker Zufluss des Schoberbaches bei Vorwald, Gemeinde Wald am Schoberpaß, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Steinbruchbachl
 Steinbruchbächle